Museo archeologico del territorio di Suasa – museo di San Lorenzo in Campo, nelle Marche
 Museo del territorio biellese – museo di Biella, in Piemonte
 Museo archeologico del territorio toleriense – museo di Colleferro, in Lazio
 Museo archeologico del territorio di Populonia – museo di Piombino, in Toscana
 Museo del territorio vimercatese – museo di Vimercate, in Lombardia
 Museo del Territorio di Alberobello